Gaz gaszący – gaz używany do gaszenia pożaru
 Gaz gaszący – gaz wypełniający niektóre liczniki promieniowania jonizującego